Kinghorn bezeichnet

 Kinghorn, Ortschaft in Schottland

Personen: 

 Blair Kinghorn (* 1997), schottischer Rugby-Union-Spieler
 James Roy Kinghorn (1891–1983), australischer Herpetologe
 Sally Kinghorn (* 1968), britische Schauspielerin
 Samantha Kinghorn (* 1996), britische Leichtathletin und Paralympionidin